La classe Narval a été utilisée par 3 nations pour cataloguer un type de sous-marin.

Russie impériale
La Classe Narval était une classe de sous-marin constituée de 3 unités construites de 1915 à 1916.

France
La Classe Narval était une classe de sous-marin constituée de 6 unités construites de 1957 à 1960.

Portugal
La classe Narval était une classe de 3 unités de classe S achetées au Royaume-Uni en 1948.

Narval
Sous-marin d'attaque conventionnel